Idaea är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Georg Friedrich Treitschke 1825. Idaea ingår i familjen mätare.

Dottertaxa till Idaea enl Dyntaxa, i alfabetisk ordning

Dottertaxa till Idaea, i alfabetisk ordning

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Mätare
Idaea